Ivelina Ilieva Ilievová (), (* 16. srpna 1991 v Chaskovu, Bulharsko) je bulharská zápasnice – judistka a sambistka.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začala ve 12 letech v rodném Chaskovu pod vedením Prodana Prodanova. Se studiem střední školy se přesunula do Sofie, kde se připravuje pod vedením Simeona Ceneva. Pod vedením Ceneva se vedla juda věnovala i příbuznému sportu sambu. V roce 2010 se stala v zápasu sambo mistryní světa. Později se specializovala výhradně na judo kvůli možnosti startovat na olympijských hrách.

Vítězství v judu 
 2012 – 1x světový pohár (Istanbul)
 2015 – 1x světový pohár (Sofia)

Výsledky

Judo

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Iveliny Ilievové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Iveliny Ilievové na judobase.org

Bulharští judisté
Sambisté
Narození v roce 1991
Narození 16. srpna
Žijící lidé
Ženy
Narození v Chaskovu